Radulinus är ett släkte av fiskar. Radulinus ingår i familjen simpor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Simpor
Radulinus